Juan de Ribera puede referirse a:

San Juan de Ribera, santo español, arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía, fundador del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia;
Juan de Ribera, pintor español de mediados del siglo XVI;
Juan de Ribera Berenguer, pintor español;
Juan Antonio Ribera, pintor español;
Juan Alonso Pérez de Guzmán y de Ribera, noble español;
Juan de Ribera Piferrer arquitecto del Canal de Isabel II en Madrid.

Colegio Mayor San Juan de Ribera.